Radeon R700 — кодовое название линейки GPU, производимых графическим подразделением AMD. Первым чипом из серии стал RV770. GPU был продемонстрирован как часть FireStream 9250 и Cinema 2.0 16 июня 2008 года. Серия видеокарт на его основе — Radeon HD4800 — были продемонстрированы 25 июня 2008 года. Будущие продукты этой линейки чипов, включающих высокопроизводительные RV790, массовые RV730, RV740, а также дешевые RV710, были анонсированы в конце 2008 года и в первой четверти 2009 года.

Архитектура

Исполнительные блоки 
Основной частью чипа являются 10 SIMD ядер, каждое из которых состоит из 16 блоков суперскалярных потоковых процессоров (или 80 скалярных) и 16 кб памяти, а также имеет собственный блок управления потоками. Текстурный блок теперь не выделен, а находится в составе SIMD ядер.

Технические характеристики GPU серии R700:

RV790 
В основе RV790 лежит доработанный RV770. Помимо увеличенной тактовой частоты, чип получил архитектурные доработки: перебалансировка внутренних таймингов, контроллер памяти получил поддержку burst read. Самое большое отличие заключается в добавлении по периметру ядра «развязывающего кольца» (Decap Ring) из конденсаторов, предназначенного для улучшения качества сигналов путём снижения уровня паразитных шумов. Этим объясняется увеличение на 3 миллиона числа транзисторов.

Шина памяти 
Кольцевая шина памяти была заменена на архитектуру с центральным хабом. Контролеры памяти располагаются по углам чипа, а центральный хаб распределяет потоки между контроллерами и другими шинами и блоками (PCI-Express, контроллер вывода). Чип также является первым чипом с поддержкой GDDR5 памяти. Применение GDDR5 памяти позволяет обойтись гораздо более дешевым 256-битным контролером памяти, нежели 512 битный для GDDR3 памяти, при той же или бо́льшей пропускной способности, а также меньшем энергопотреблении.

Неграфические вычисления

Сводная таблица видеокарт 
 1 унифицированных шейдеров (Вершинный шейдер/Геометрический шейдер/Пиксельный шейдер) : Блок нанесения текстур (TMU) : ROP
 (x4) Для GDDR5 памяти эффективная частота в 4 раза выше реальной
 Поддерживаемая версия OpenGL — 3.3
 Поддерживаемая версия OpenCL — 1.0 (HD 4600 и выше)

См. также 
 Сравнение графических процессоров ATI
 GeForce 9
 GeForce 200

Примечания

Ссылки 
 Спецификации чипов семейства RV7XX 

ATI Technologies